Термин Лу има више значења.

 Лутецијум, хемијски елемент
 Луксембург, ознака државе
 Лу (Алесандрија)
 Лу (река)